

Anno 
 1959 – (MCMLIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1959 a.C.

Matematica 
 1959 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1959 Karbyshev – asteroide della fascia principale del sistema solare.